Chamisso-Preis kann sich auf folgende Literaturpreise beziehen:

 Adelbert-von-Chamisso-Preis, von 1986 bis 2005 von der Robert-Bosch-Stiftung vergebener Preis
 Chamisso-Preis/Hellerau, seit 2018 vergebener Literaturpreis